Паскевич Іван Федорович (1782—1856) — російський військовий діяч українського походження, генерал-фельдмаршал, граф Ериванський, найясніший князь Варшавський.
 Паскевич Юрій Аврамович (1931—2007) — київський архітектор-містобудівник, художник, заслужений архітектор України.

 Паскевич Єлизавета Олексіївна (1791—1856) — статс-дама; кавалерственна дама ордену Святої Катерини; дружина фельдмаршала графа І. Ф. Паскевича.

Українські прізвища